Didymothozetia är ett släkte av svampar. Didymothozetia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymothozetia